Под оккупацией Чехословакии может пониматься:
 Оккупация части территории Чехословакии Германией и Венгрией во Второй мировой войне
 Занятие Чехословакии советскими войсками в результате Пражской операции в 1945 году
 Ввод советских войск в Чехословакию в 1968 году

История Чехословакии